|-
| 140301 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140302 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140303 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140304 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140305 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140306 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140307 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140308 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140309 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140310 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140311 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140312 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140313 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140314 - || || 23 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140315 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140316 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140317 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140318 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140319 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140320 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140321 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140322 - || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140323 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140324 - || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140325 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140326 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140327 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140328 - || || 22 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140329 - || || 23 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140330 - || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140331 - || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140332 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140333 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140334 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140335 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140336 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140337 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140338 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140339 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140340 - || || 11 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140341 - || || 11 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140342 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140343 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140344 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140345 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140346 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140347 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140348 - || || 13 d'octubre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 140349 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140350 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140351 - || || 14 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140352 - || || 14 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140353 - || || 15 d'octubre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 140354 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140355 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140356 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140357 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140358 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140359 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140360 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140361 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140362 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140363 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140364 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140365 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140366 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140367 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140368 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140369 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140370 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140371 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140372 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140373 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140374 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140375 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140376 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140377 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140378 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140379 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140380 - || || 14 d'octubre de 2001 || Needville || Needville
|-
| 140381 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140382 - || || 14 d'octubre de 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 140383 - || || 14 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140384 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140385 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140386 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140387 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140388 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140389 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140390 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140391 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140392 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140393 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140394 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140395 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140396 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140397 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140398 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140399 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140400 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

0